The Sea () — второй студийный альбом английской певицы и автора песен Корин Бэйли Рэй, выпущенный 20 января 2010 года на лейбле EMI.

Об альбоме 
The Sea — следующая её работа после одноименного дебютного альбома, обдумывание которой началось после перерыва в творчестве, взятого по причине смерти мужа Джейсона Рэя. Запись и производство альбома велись в манчестерской Limefield Studios в 2009 году под руководством Рэй, Стива Брауна и Стива Chrisanthou. В альбоме присутствуют различные музыкальные стили, такие как: фолк, поп, джаз и рок-музыка, — особенность The Sea состоит в том, что наполняющие его песни частично были написаны до смерти мужа, а частично — после.

Список композиций

Чарты

Примечания